Het seizoen 1984/85 van de Overgangsklasse hockey bij de dames had Klein Zwitserland en Push als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1982/83. 

Pinoké, De Kieviten, PW en Hudito degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1984
Hockey in 1985
Overgangsklasse hockey